

Toponymie
 Wólka Nadbużna est un village polonais de la gmina de Ceranów dans le powiat de Sokołów et dans la voïvodie de Mazovie.
 Wólka Nadbużna est un village polonais de la gmina de Siemiatycze dans le powiat de Siemiatycze et dans la voïvodie de Podlaskie .